Folkevilje eller folkeviljen  har flere betydninger:
 Folkeviljen (avis) – tidligere norsk dagblad, 1911 – 1956, grundlagt af Kristian Pedersen Tønder
 Folkeviljen (illegal avis) – norsk illegal avis fra anden verdenskrig